Ryohei Nishimori (ur. 15 września 1976 w Otaru) – japoński skoczek narciarski. Reprezentant japońskiego klubu Maruzen Syokuhin Kogyo. Absolwent wyższej szkoły przemysłowej w Otaru.

W trakcie kariery jeden raz zajął miejsce w pierwszej trójce konkursu Pucharu Kontynentalnego. Miało to miejsce 9 marca 2000 na normalnej skoczni w Zaō, gdzie zajął trzecie miejsce za swoimi rodakami Jin’yą Nishikatą i Yukitaką Fukitą. W sezonie 1999/2000 zajął najwyższe w karierze 75. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu.

Czterokrotnie brał udział w zawodach Letniego Grand Prix. W 2000 roku wystartował dwukrotnie w Hakubie i raz w Sapporo. Zajmował odpowiednio 23., 28. i 18. miejsca. Zajął 37. miejsce w klasyfikacji generalnej. Po raz ostatni w zawodach tej rangi wziął udział 25 września 2004 w Hakubie, gdzie uplasował się na 48. pozycji.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zaō – 9 marca 2000 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Otaru
Ludzie urodzeni w Otaru
Urodzeni w 1976